Никольские ворота — исторические ворота в разных городах на Руси
 Никольские ворота — ворота Астраханского кремля.
 Никольские ворота — ворота Дмитровского кремля.
 Никольские ворота — ворота Изборской крепости.
 Никольские ворота — ворота Киевской крепости.
 Никольские ворота — ворота Никольской башни Московского кремля.
 Владимирские ворота (также известны как Никольские) — несохранившиеся ворота Китай-города (Москва).
 Никольские ворота — ворота Никольской башни Смоленской крепостной стены.